У промисловості:
 Арсенал — підприємство з виготовлення та збереження озброєння.
 Арсенал (завод) — київський завод озброєння та оптико-електичних приладів.
 Арсенал (бренд) — українська торговельна марка пива, що належить Славутич, Carlsberg Group.

У мистецтві:
 Мистецький арсенал
 Королівський арсенал
 Міський арсенал (Львів)
 Арсенал (музей)
 Арсенал Сенявських
 Арсенал (Царське Село) — парковий павільйон доби романтизму, побудований у 1819–1934 рр. Має вигляд двоповерхової вежі з готичними вікнами, куди замість звичного віконного скла вставили оригінальні вітражі середньовіччя. Збірка зброї в приміщенні була невелика через невеликі розміри самого павільйона.
 Арсенал (Москва) — найстаріший в Росії державний музей декоративно-ужиткового мистецтва.
 Арсенал (фільм) — фільм Олександра Довженка.
 Арсенал (фільм) — фільм Стівена С. Міллера.
 Арсенал (опера) — опера Георгія Майбороди.
 Арсенал (телепрограма) — телепрограма на 5 каналі.
 Арсенал (шрифт) — український шрифт, розроблений у 2012 році.

У спорті:
 Арсенал (стадіон)
  «Арсенал Вондерерз» — футбольний клуб з Бель-Вю.
  «Берекум Арсенал» — футбольний клуб з Берекума.
  «Арсенал-Київщина» — футбольний клуб з Білої Церкви.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Житомира.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Києва.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Крагуєваця.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Лондона.
  «Арсенал» — жіночий футбольний клуб з Лондона.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Масеру.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Роутана.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Саранді.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Тивата.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Тули.
  «Арсенал» — футбольний клуб з Харкова.
  «Арсенал» (Київ)  — назва футбольного клубу «Темп» у 1958–1963 роках.